Владимир Семёнович Мархасин (23 апреля 1941 года, пос. Партала, Сортавальский район, Карело-Финская ССР — 11 апреля 2015 года, Екатеринбург) — российский биофизик и физиолог, главный научный сотрудник и руководитель лаборатории математической физиологии Института иммунологии и физиологии УрО РАН, член-корреспондент РАН (с 22 мая 2003 года), заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Уральского федерального университета.

В 1964 г. окончил лечебный факультет Свердловского государственного медицинского института.

Основным направлением научных исследований В. С. Мархасина была биомеханика миокарда. Им сформулирована теория хронической сердечной недостаточности как адаптивного и патологического феномена, основанная на исследованиях физиологии сердечной мышцы больных пороками сердца. В. С. Мархасиным разработаны экспериментальные и теоретические модели неоднородного миокарда, нового направления биофизики сердца. Совместно с учёными Оксфордского университета разработана математическая модель регуляции работы миокарда, позволяющая исследовать явление неоднородности миокарда. Одним из открытий Мархасина является то, что электромеханическая неоднородность мышечных клеток сердца является важным фактором, присущим нормальной работе сокращений миокарда. Для патологических состояний сердечной мышцы характерны нарушения структуры неоднородности, приводящие к нарушению сократительной функции и сердечного ритма.

Некоторые публикации

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Уральского медицинского университета
Физиологи по алфавиту
Физиологи СССР
Физиологи России
Преподаватели Уральского федерального университета
Доктора биологических наук
Биофизики СССР
Биофизики России
Биофизики по алфавиту
Похороненные на Сибирском кладбище (Екатеринбург)